Пирумя́н () — армянская фамилия. Происходит от армянского мужского имени Пирум. Известные носители:

 Пирумян, Даниел Бек (1861—1921) — российский и армянский военный деятель.
 Пирумян, Феликс Ашотович (род. 1954) — армянский государственный деятель.

См. также 
 Пирумов
 Пирумяны — армянский княжеский род, ветвь Мелик-Шахназарянов